Słupsko ist der Name folgender Orte:

 Słupsko (Rudziniec) (dt. Slupsko, ab 1936 Solmsdorf), Ort in der Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Słupsko (Mokrsko), Ort in der Gmina Mokrsko, Powiat Wieluński, Woiwodschaft Łódź, Polen

Siehe auch:
 Słupsk, Stadt in der Woiwodschaft Pommern, Polen